Blora kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Blora, kabupaten, Jawa Tengah, 
 Blora (kabupatenhuvudort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Blora, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar